Федоровський Дмитро (*1906—†1984) — український кінорежисер і сценарист
 Федоровський Микола Михайлович (*1886—†1956) — російський геолог, член-кореспондент АН СРСР
 Федоровський Микола Федорович (*1838—†1918) — генерал російської армії, український освітній діяч
 Федоровський Олександр Дмитрович (*1931) — український фізик, член-кореспондент АН УРСР
 Федоровський Олександр Семенович (*1885—†1939) — український геолог, палеонтолог
 Федоровський Олексій Олександрович (*1897—†1981) — український хірург, доктор медичних наук, професор
 Федоровський Павло Олексійович (*1862) — педагог, дійсний статський радник
 Федоровський Федір Федорович (*1883—†1955) — російський театральний художник, народний художник СРСР

Федоровський — селище міського типу, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Федоровський — хутір, Октябрський район, Оренбурзька область

Прізвища